Prva B hrvatska odbojkaška liga (1. B nacionalna odbojkaška liga) je predstavljala ligu trećeg stupnja odbojkaškog prvenstva Hrvatske za žene u sezoni 2018./19.  
Sudjelovalo je 39 klubova u 4 skupine - "Centar", "Istok", "Jug" i "Zapad".

Centar 

 Izvori:  
 natjecanja.hos-cvf.hr, 1. B liga 2018./2019.   
 natjecanja.hos-cvf.hr, 1. B liga 2018./2019., wayback

Istok 

 Izvori:  
 natjecanja.hos-cvf.hr, 1. B liga 2018./2019.   
 natjecanja.hos-cvf.hr, 1. B liga 2018./2019., wayback

Jug 

 Izvori:  
 natjecanja.hos-cvf.hr, 1. B liga 2018./2019.   
 natjecanja.hos-cvf.hr, 1. B liga 2018./2019., wayback

Zapad  

 Izvori:  
 natjecanja.hos-cvf.hr, 1. B liga 2018./2019.   
 natjecanja.hos-cvf.hr, 1. B liga 2018./2019., wayback

Povezani članci 
 Superliga 2018./19. 
 Prva liga 2018./19. 
 2. HOL 2018./19. 
 Kup Snježane Ušić 2018./19.

Vanjske poveznice 
 hos-cvf.hr, Hrvatski odbojkaški savez 
 natjecanja.hos-cvf.hr

Izvori 
 
 natjecanja.hos-cvf.hr, Arhiva 
 natjecanja.hos-cvf.hr, Arhiva - sezona 2018./2019., pristupljeno 28. prosinca 2020. 
 natjecanja.hos-cvf.hr, Arhiva - sezona 2018./2019., wayback arhiva 
 natjecanja.hos-cvf.hr, 1. B HRVATSKA ODBOJKAŠKA LIGA – seniorke (2018./2019.), pristupljeno 28. prosinca 2020. 
 natjecanja.hos-cvf.hr, 1. B HRVATSKA ODBOJKAŠKA LIGA – seniorke (2018./2019.), wayback arhiva 
  

 

2018-19